Вальдемар (Волдемар) Кох:

 Вальдемар Кох (1880-1963) - німецький ліберальний політик та економіст.
 Волдемар Отто Кох (1902-1983) — німецький економіст українського походження.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок